Кумов — фамилия; имеет женскую форму Кумова.
 Кумов, Андрей Николаевич (род. 1964) — российский военнослужащий, офицер Управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ, полковник, Герой Российской Федерации.
 Кумов, Роман Петрович (1883—1919) — русский писатель-прозаик, драматург, журналист.
 См. также 
 Кум 
 Кумово